Vicente Batistić (Kotor ?, ?  -  1957.), čileanski je novinar hrvatskog podrijetla.

Uređivao je listove El Natales i El Porvenir.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Muzeologija Branka Bezić Filipović: Da se ne zaborave... o piscima s jadranske obale u prekomorskim zemljama

Hrvati u Čileu
Čileanski novinari